Le liman de Kiziltashskiy, en russe , , est un liman de Russie situé en bordure de la mer Noire dont il est séparé par un cordon littoral percé d'un chenal. Il se trouve dans la péninsule de Taman, entouré d'autres limans, Akhtanizovskiy, Kurchanskiy, Starotitarovskiy, Tsokur , Vityazevskiy, ainsi que la baie de Taman. Les villes de Blagoveshchenskaya et Veselovka se trouvent sur son rivage.

Kiziltashskiy
Kiziltashskiy
Kraï de Krasnodar